Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Se også 1296 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
96
Artikler om enkelte år